Матчи плей-офф ВНБА сезона 1999 проходили с 24 августа по 5 сентября 1999 года. В плей-офф сезона по итогам регулярного первенства вышли по три лучших клуба из каждой конференции. Победители полуфиналов конференций выявлялись в одном единственном матче, ну а финалы конференций и решающая серия проводились до двух побед. Чемпионом, в третий раз в своей истории, стал клуб «Хьюстон Кометс», который со счётом 2:1 переиграл клуб «Нью-Йорк Либерти». «Кометс» в третий раз вышли в финал ВНБА и все три раза становились триумфаторами чемпионата, «Нью-Йорк» в свою очередь уже во второй раз дошёл до решающей стадии плей-офф, но не имеет в своём активе ни одной победы. Самым ценным игроком финала стала Синтия Купер, выигравшая этот почётный трофей в третий раз подряд.

Сетка

Результаты

Полуфиналы конференций

Детройт — Шарлотт — 0-1

Лос-Анджелес — Сакраменто — 1-0

Финалы конференций

Хьюстон — Лос-Анджелес — 2-1

Нью-Йорк — Шарлотт — 2-1

Финал

Хьюстон — Нью-Йорк — 2-1

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 1999
Плей-офф ВНБА